(IBB) est une entreprise française implantée dans nord la France. Créée en  par Jean-Luc Butez, la société IBB est spécialisée dans l'import et la distribution de boissons du monde. 

IBB commercialise une gamme de bières de spécialités, une gamme d'eaux, ainsi qu'une gamme de boissons sans alcool. IBB importe de nombreuses références.  est également le distributeur exclusif de deux brasseries artisanales du Nord de la France, rachetées au début des années 2000 par Jean-Luc Butez.

Historique

Débuts 
IBB est née en . Sur un marché français essentiellement dominé par un petit nombre de bières belges et allemandes, IBB diffuse dès 1992 une gamme de bières du monde. Les marques Beck's (bière allemande la plus exportée dans le monde), Budweiser Budvar (une des marques emblématiques de République Tchèque), Nastro Azzurro (marque italienne) et bien d'autres complètent l'offre d'IBB. La société importe plus de 150 bières de plus de 15 pays, dont des bières du Kenya, de Tahiti, ou encore du Pérou ou des USA.

Dès 1993, IBB commence l'importation d'eaux à destination du marché français. Des marques aux origines variées comme VOSS, GLENEAGLES, ou encore Ramlösa sont commercialisées pour une clientèle de restaurants et de boutiques hôtels. Une gamme de près de 20 références est vendue. Certaines eaux hors CEE sont mises de côté tant il est difficile de les faire homologuer pour le marché français, toujours protectionniste en matière d'eaux de sources et minérales. 

En 1995, le marché des bières fortes est en effervescence, principalement grâce à la percée de la boite  qui s'installe durablement sur le marché. IBB lance alors sur le marché français la marque Amsterdam. 

IBB créé une gamme de boissons sans alcool par la suite.

Les Brasseries partenaires d'IBB 

En 2000 et 2005, Jean-Luc Butez rachète successivement la Brasserie Historique du Cateau puis la Brasserie de Saint-Amand-les-Eaux.

Brasserie Historique du Cateau 

Lors de son rachat en 2000, l'établissement est fermé depuis 75 ans et le site en ruine est classé au registre des monuments historiques. La production de bière reprend après quatre ans de rénovation et de remise en état du bâtiment et des équipements.

Brasserie des Sources 
La création de la Brasserie de Saint-Amand-les-Eaux date quant à elle de 1997. Créée par l’équipe de tournage du film Germinal sous le nom de Brasserie des Amis réunis, celle qui se nomme aujourd’hui la Brasserie des Sources a traversé des temps difficiles jusqu’à son arrivée au sein du groupe IBB, en 2005.

Notes et références 

Entreprise fondée en 1992
Brasserie dans le département du Nord